Halocynthia är ett släkte av sjöpungar som beskrevs av Addison Emery Verrill 1879. Halocynthia ingår i familjen lädermantlade sjöpungar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Lädermantlade sjöpungar
Halocynthia